Théoclite est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Théoclite est un prénom épicène désuet.

Théoclite peut être aussi un patronyme.

Saints des Églises chrétiennes 
 Théoclite de Sparte († 870), évêque de Lacédémone (Sparte) en Laconie ; célébré le . 
 Théoclite la Thaumaturge (), ascète à Constantinople et dans la région de Nicomédie ; célébrée le 3 août.

Références